Holikachuk se refiere a:

Holikachuk, nación indígena de Alaska (Estados Unidos).
Holikachuk, la lengua del pueblo homónimo.
Holikachuk, una localidad de Alaska (Estados Unidos).